Viertel steht für:

 ¼, ein Viertel, die Zahl 0,25 als Bruch
 die Viertelnote in der Musik, siehe Notenwert
 ein Hohlmaß für einen viertel Liter (oft Wein), siehe Trinkgefäß
 der erste und der letzte Abschnitt der Mondphase
 ein süddeutsches und österreichisches Flächenmaß im Weinbau von 0,29 Hektar Größe, entspricht einem halben Joch (Einheit)
 Hinterviertel, Teile von Schlachttieren nach der Zerlegung

Zeitintervall:

 der vierte Teil einer Stunde in Verbindung mit Uhrzeiten, siehe Uhrzeit #Sprechweise im Deutschen
 Abschnitt eines Spiels in verschiedenen Sportarten:
 American Football #Clock-Management
 Australian Football #Spieldauer und Schiedsrichter
 Basketball #Zeiteinteilung
 Akademisches Viertel, siehe Akademische Zeitangabe

Geographie und Politik:

 eine allgemeine geographische Gliederung, siehe Region
 Stadtviertel, ein Teil einer Stadt
 Viertel Niederösterreichs, die Landesteile Niederösterreichs
 Viertel Oberösterreichs, die Landesteile Oberösterreichs
 die historischen Landesteile der Steiermark, siehe Vierteleinteilung der Steiermark 1462
 Viertel (Bremen), ein Studenten- und Szenestadtteil in Bremen

Veraltet:

 verschiedene alte Maße im deutschsprachigen Raum, siehe Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum)
 Viertel (Einheit), ein altes deutsches Zähl-, Stück- und Volumenmaß
 Viertel (Garnmaß), ein französisches Garnmaß

Viertelung steht für:

 Vierung (Heraldik), ein heraldisches Heroldsbild

Viertel ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Viertel (* 1967), deutsche Fußballtorhüterin
 Anton Viertel (1841–1912), deutscher klassischer Philologe
 Berthold Viertel (1885–1953), österreichischer Schriftsteller, Dramaturg, Essayist, Regisseur und Übersetzer, Vater Peter Viertels
 Elisabeth Neumann-Viertel (1900–1994), österreichische Schauspielerin
 Gabriele Viertel (* 1951), deutsche Archivarin
 Gabriele Viertel (Fotokünstlerin) (* 1969), deutsche Fotografin
 Gert Viertel (1943–2019), deutscher Astrophysiker
 Kurt Viertel (1929–2020), deutscher Fußballspieler
 Martin Viertel (1925–2005), deutscher Schriftsteller
 Moritz Hermann Viertel (1842–1877), deutscher Markscheider und Hochschullehrer
 Oswald Viertel (um 1909–nach 1970), deutscher Textilingenieur
 Peter Viertel (1920–2007), deutsch-amerikanischer Schriftsteller
 Salka Viertel (1889–1978), österreichisch-US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Torsten Viertel (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Geviert (Begriffsklärung), Vierung (Begriffsklärung)
 Viertele, Viertelein

en:quarter